Alec MacKaye (1966) – musicista statunitense
 Benton MacKaye (1879−1975) – ambientalista statunitense
 Ian MacKaye (1962) – cantante, musicista e produttore discografico statunitense
 James Medbury MacKaye (1872−1935) – ingegnere e filosofo statunitense
 Jessie Belle Hardy Stubbs MacKaye (1876−1921) – femminista e pacifista statunitense
 Percy MacKaye (1875−1956) – drammaturgo, poeta, librettista e saggista statunitense
 Steele MacKaye (1842−1894) – attore e inventore statunitense